Bildoze-Onizepea (en francès i oficialment Viodos-Abense-de-Bas) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes d'Ezpeize-Ündüreine i Ürrüstoi-Larrabile al nord, Ainharbe a l'oest, Maule-Lextarre al sud i Sohüta i Berrogaine-Larüntze a l'est.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa